Cabril (Castro Daire), een plaats in de Portugese gemeente Castro Daire
 Cabril (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre
 Cabril (Pampilhosa da Serra), een plaats in de Portugese gemeente Pampilhosa da Serra